Рака — ящик для зберігання святих мощей.
 Рака — острів в Червоному морі, в архіпелазі Дахлак.
 Рака () — село в Естонії, у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Рака () — село в Естонії, у волості Рапла повіту Рапламаа.